Frumosu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Frumosu (Suceava), Gemeinde im Kreis Suceava
 Frumosu (Neamț), Dorf im Kreis Neamț